Коршилов — фамилия; имеет женскую форму Коршилова.

Персоналии 
 Коршилов, Николай Николаевич (род. 1944) — советский артист оперетты, либреттист, режиссёр-постановщик.
 Коршилова, Татьяна Юрьевна (1946—1982) — советская журналистка, телеведущая, поэтесса.

Топонимы 
 Коршилов — село, Зарудянский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.